L100, L.100 ou L-100 peut faire référence à :
 Albatros L.100, un avion de tourisme allemand ;
 HMS Liddesdale (L100), un destroyer de la Royal Navy ;
 L100, un mouvement de la résistance armée belge durant la Seconde Guerre mondiale ;
 L100 Orbital Mass Accelerator, un projet de lancement spatial partiellement sans fusée ;
 Lockheed L-100 Hercules, un avion de transport de fret américain.